Douradina (Paraná)
 Douradina (Mato Grosso do Sul)

Desambiguações de topônimos